General Electric GE36 — экспериментальный авиационный двигатель, гибрид турбовентиляторного и турбовинтового двигателей. Известен как реактивный двигатель с открытым вентилятором (UDF). Разработан корпорацией General Electric.

Ссылки 
 Статья на Membrana.ru
 «Green sky thinking — carbon credits and the propfan comeback?», Flight International, June 12, 2007.

Двигатели «General Electric»